Кримський міст (Москва) — висячий міст через р. Москву в столиці Росії;
 Кримський міст  — інша назва Мосту через Керченську протоку між незаконно анексованим Кримом та Краснодарським краєм Росії, що перетинає Керченську протоку.